All the King’s Men steht für:
 All the King’s Men (Roman), Roman von Robert Penn Warren (1946)
 Originaltitel von Der Mann, der herrschen wollte, US-amerikanischer Spielfilm von Robert Rossen (1949)
 All the King’s Men (1999), britisch-amerikanischer Fernsehfilm von Julian Jarrold (1999)
 Originaltitel von Das Spiel der Macht, amerikanisch-deutscher Spielfilm von Steven Zaillian (2006)

Siehe auch:
 All the King’s Horses